Bronisław Mokrzycki (1893–) – oficer
 Bronisław Mokrzycki (1935–2017) – jezuita